Список альбомов № 1 в США в 1999 году — включает альбомы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки в 1999 году, в котором учитываются наиболее продаваемые альбомы исполнителей США, как на физических носителях (лазерные диски, грампластинки, кассеты), так и в цифровом формате (mp3 и другие). Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard 200 (Топ 200 журнала Billboard).

История 
 Альбом Millennium группы Backstreet Boys был на № 1 десять недель с тиражом более  копий в дебютную неделю, установив новый рекорд по скорости продаж дебютных недель релиза в эпоху Nielsen SoundScan начиная с 1991 года. Диск Millennium стал самым продаваемым по итогам всего 1999 года, с суммарным тиражом более чем 11 млн экземпляров.

Список альбомов № 1

Примечания

См. также 
 1999 год в музыке

Ссылки 
 Топ 100 позиций Billboard Top 200 

Чарты Billboard 1999 года
Списки альбомов № 1 в США (Billboard)
Списки альбомов № 1 1999 года